Le Grincheux est le personnage principal du livre Le Grincheux qui voulait gâcher Noël du Dr. Seuss. 
Grincheux est un des sept nains de Blanche-Neige et les Sept Nains.